Мягков () — русская фамилия.

Известные носители

А 
 Мягков, Александр Васильевич (1923—2002) — советский художник кино. Народный артист РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР.
 Мягков, Андрей Васильевич (1938—2021) — советский и российский актёр.

Б 
 Мягков, Борис Иванович (род. 1941) — артист балета, балетмейстер, хореограф Большого театра.

В 
 Мягков, Валерий Валерьевич (род. 1980) — российский гандболист.
 Мягков, Виктор Алексеевич (род. 1985) — российский футболист.
 Мягков, Владимир Андреевич (1915—1940) — советский лыжник, Герой Советского Союза.

Г 
 Мягков, Гавриил Иванович (1773—184?) — российский военный инженер, ординарный профессор.
 Мягков, Герман Пантелеймонович (род. 1946) — российский историк, педагог.

И 
 Мягков, Иван Михайлович (1899—1991) — российский учёный, археолог.
 Мягков, Иван Саввич (1780—1872) — капитан, герой Отечественной войны 1812 года.

М

П, Т 
 Мягков, Павел Сергеевич (род. 1992) — украинский футболист.
 Мягков, Тимофей Егорович (1811—1865) — российский художник, иконописец.

